Hamfelde peut faire référence à :
 Hamfelde, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Hamfelde, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.